Somewhere Else (Marillion), album van Marillion uit 2007
 Somewhere Else (Razorlight), single van Razorlight uit 2005